Il doppio  del Morocco Tennis Tour Kenitra 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Gerard Granollers e Jordi Samper-Montana hanno battuto in finale Tarō Daniel e Alexander Rumyantsev 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Ariel Behar /  Carlos Poch-Gradin (semifinali)
  Lukas Jastraunig /  Gerald Melzer (quarti di finale)

  Gerard Granollers /  Jordi Samper-Montana (Campioni)
  Thomas Fabbiano /  Guillermo Olaso (Quarti di finale, ritiro)

Tabellone

Note 
 

Morocco Tennis Tour Kenitra 2013
ATP Challenger Tour 2013